Тума́к — село в Володарском районе Астраханской области, является центром и единственным населённым пунктом Тумакского сельсовета.

География 
Находится в дельте реки Волги на берегу рек Бушма и Кошеванка. Расстояние от областного центра до с. Тумак — 40 км, от районного центра — 25 км.

История села 
Первые официальные упоминания о селе Тумак появилось в 1840 году как поселение при рыбных промыслах рыбопромышленников Сапожниковых. Хутор с названием Тумак восходит к позднему средневековью, так же есть хутор Тумак в Волго-Ахтубе напротив Волгограда название это обозначает своеобразное кочевание Астраханских татар с применением формы полукочевого скотоводства и огородничества и бахчеводства в пойме реки в данном случае около хутора Тумак под Волгоградом есть и небольшой хуторок Сакля (Сахля, как известно это хижина говорит о том что татары в этом месте имели свой участок очагового земледелие - бахчи огород сад и кочевали по степи. Там были еще своеобразия у таких кочевий Астраханских татар, дело в том что к такому на их кочевание налагало влияние и то что их вынуждали жить своеобразным образом, черкесы, делавшие часто набеги на эту группу татар. Так же словом Тумак пользуется и казаки в своих обозначениях потому что слово тумак, имеет смысл как шатун и бродяга, что порой делали Астраханские татары, страдавшие от нередких набегов черкесов. Таким образом есть хутор Тумак на юге Челябинской области, принесли это название в те края Оренбургские казаки, расселившиеся в тех краях.

Бурное развитие села наблюдается с 50-х годов двадцатого века — закрытие мелких предприятий и перенос основных средств в Тумак. Строительство нового микрорайона (Камышитовый) 1950 год, многоквартирных домов на бугре, развитие частного жилищного строительства.

Строительство консервного цеха, холодильника, школы, детсада — ясли, клуба с библиотеками, спортзалом, КБО, бани, котельной, хлебозавода, питьевого водопровода, больницы, асфальтовой дороги, создано муниципальное жилищно-коммунальное предприятие.

К концу двадцатого столетия сформировался компактный рабочий поселок с мощной социальной инфраструктурой современным промышленным производством по переработке рыбы.

6 августа 2004 года в соответствии с Законом Астраханской области № 43/2004-ОЗ Тумакский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сбербанк
 Погода
 Тумакский сельсовет

Населённые пункты Володарского района Астраханской области
Бывшие посёлки городского типа Астраханской области